Coldstream – municipalità in Columbia Britannica

Coldstream – cittadina in Scozia

Coldstream – comune del Kentucky
Coldstream – census-designated place dell'Ohio

Coldstream – località della provincia del Capo Orientale